Edward Roberts (1890-1976) – attore del cinema muto
Ed Roberts – poeta statunitense
Edward B. Roberts – uomo d'affari statunitense
Edward James Keymer Roberts – vescovo britannico
Edward Allen Roberts – giocatore di cricket britannico
Edward Stanley Roberts – giocatore di cricket britannico
Edward Verne Roberts – attivista statunitense
Henry Edward Roberts – ingegnere statunitense
Lawrence Edward Roberts III – cestista statunitense